Noordergracht (Dokkum), een gracht in Dokkum
 Noordergracht (Enkhuizen), een straat en gracht in Enkhuizen
 Noordergracht (Franeker), een gracht in Franeker
 Noordergracht (Harlingen), een gracht in Harlingen